Никълъс Кинг Нолти () е американски манекен, актьор и продуцент.

Биография 
Роден е в Омаха, Небраска на 8 февруари 1941 г. в семейството на Франк и Хелън Нолти. В България става особено популярен с ролята на Том Джордаш в екранизацията на романа на Ъруин Шоу - „Богат, беден“ (ТВ сериал, 1976), както и във филма „48 Часа“, където си партнира с Еди Мърфи.

Избрана филмография

Актьор

Продуцент 
 „Огорчение“ (1997, изпълнителен продуцент)

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси
Носители на Златен глобус
Родени в Омаха